Ел Запато има више значења:

 Ел Запато (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Запато (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запато (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику